Stupp ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Stupp (1862–1933), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heine Stupp (1875–1955), deutscher Extremsportler
 Hermann Joseph Stupp (1793–1870), früherer Oberbürgermeister der Stadt Köln
 Karl Stupp (1841–1925), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Samuel I. Stupp (* 1951), US-amerikanischer Chemiker, Materialwissenschaftler und Biotechnologe
 Susanne Stupp (* 1969), deutsche Politikerin (CDU), Bürgermeisterin von Frechen

Siehe auch:
 Stubb